Shrine Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Shrine Building (Florida), ID-Nr. 88002997
 Shrine Building (Tennessee), ID-Nr. 79002479